S5, S.5 ou S05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Classe S5, une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de la Marine indienne ;
 HMS Finwhale (S05), un sous-marin de la Royal Navy.

Informatique et télécommunication 
Informatique
 S5, un système de fichier non journalisé pour UNIX System V ou Linux ;
 S5, un format de fichier.

Téléphonie
 Samsung Galaxy S5, un smartphone sorti en 2014.

Photographie 
 Canon PowerShot S5 IS, un appareil photo numerique fabriqué par Canon ;
 Fujifilm S5 Pro, un appareil photo numerique fabriqué par Fujifilm ;
 Nikon Coolpix S5, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sécurité 
 S5, une norme de chaussure de sécurité.

Sciences 
Anatomie
 S5, la cinquième vertèbre sacrale dans la colonne vertébrale.

Astronomie
  (Cinquième relevé de fortes sources radio), un relevé astronomique.

Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver sous… (liquide approprié à spécifier par le fabricant), sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05), d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
  ;
 Supermarine S.5, un hydravion de course britannique.

Automobiles
 Audi S5, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Luxgen S5, un modèle du constructeur taïwanais Luxgen.

Métro
  Ligne S5 du métro de Nankin en Chine.

Routes
  Voie rapide autrichienne S5 reliant Stockerau à Krems an der Donau ;
  Autoroute géorgienne S5 reliant Tbilissi à Lagodekhi ;
  Voie rapide polonaise S5 reliant Ostróda à Bolków.

 Train
 
 Ligne S5 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S5 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S5 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S5 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S5 du S-Bahn Rhin-Neckar ;
 Ligne S5 du S-Bahn Rhin-Ruhr ;
 Ligne S5 du S-Bahn de Stuttgart.

 
 Ligne S5 du S-Bahn de Haute-Autriche ;
 Ligne S5 du S-Bahn de Styrie ;
 Ligne S5 du S-Bahn du Tyrol.

 
 Ligne S5 du futur RER bruxellois.

 
 Ligne S5 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S5 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S5 du RER Bâle ;
 Ligne S5 du RER Bern ;
 Ligne S5 du RER Lucerne ;
 Ligne S5 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S5 du RER Vaud ;
 Ligne S5 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres